Кубок Южной Америки по футболу среди женщин 2006 () — 5-й розыгрыш женского Кубка Южной Америки, состоявшийся с 10 по 26 ноября 2006 года в Мар-дель-Плата, Аргентина.

Титул впервые выиграла сборная Аргентины, получив также право представлять КОНМЕБОЛ на чемпионате мира 2007 года и Олимпиаде-2008 в Пекине. Вторым представителем конфедерации на чемпионате мира стала Бразилия, которая также получила право сыграть в стыковых матчах против Ганы за право выступить на Олимпиаде-2008.

Стадион 

Все матчи турнира состоялись на стадионе «Хосе Мария Минелья», вмещающем 35 354 зрителя.

Судьи 
Игры турнира обслуживались следующими арбитрами:

Главные судьи:
  Эстела Альварес
  Джессика Де Йорио
  Флоренсия Романо
  Кандида Кольке
  Мария Тереса Альварадо
  Марилин Ангуло
  Адриана Корреа
  Норма Гонсалес
  Алехандра Трусидос
  Патрисия да Сильва

Ассистенты:
  Арасели Кастро
  Ана Паула Оливейра
  Эстела Айяла
  Синтия Франко
  Марлен Лейтон
  Лаура Геймонат
  Барбра Бастиас
  Роза Каналес

Результаты

Первый раунд

Группа А

Группа В

Финальный раунд

Бомбардиры 

12 мячей

  Кристиана

6 мячей

  Даниэла Алвеш

4 мяча

  Мария Потасса

  Ирма Куэвас

  Анжелика Соуза

3 мяча 

  Росана Гомес
  Элайне

  Моника Вега
  Натали Кесада

  Мабель Веларде

2 мяча

  Аналия Альмейда
  Фабиана Вальехос
  Андреа Охеда
  Клариса Хубер

  Джанет Морон
  Грациэлла
  Рената Кошта
  Мичеле

  Лирия Феррер
  Мирта Аларкон
  Дульсе Кинтана

1 мяч

  Эва Гонсалес
  Флоренсия Киньонес
  Мариэла Коронель
  Людмила Маниклер
  Мариса Херес
  Аналия Хирмбрухнер
  Аналисс Риос
  Майте Саморано
  Алине

  Даниэла
  Моника
  Элвис Ловера
  Хайдлин Эспиноса
  Даниэла Молина
  Луиза Москосо
  Юлид Сааведра
  Лурдес Мартинес
  Лурдес Ортис

  Мириам Веружка
  Глэдис Дорадор
  Карла Кинтерос
  Алехандра Лаборда
  Валеска Ариас
  Карина Рейес
  Марианела Вивас

1 автогол

  Гуадалупе Чинчила

  Мария Баррера

  Белен Гаэте

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на rsssf.com

2006 год в женском футболе
2006 год в Южной Америке
Кубок Южной Америки по футболу среди женщин